Csehország
Velim, település a Kolíni járásban, a Közép-Csehországi kerületben
 Horvátország
Velim, település Stankovci községben, Šibenik-Knin megyében